Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hall () :
le comté de Hall, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Hall, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Hall, situé dans l'État du Texas.